

Смирново — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область

Смирново — село, Далматовський район, Курганська область
 Смирново — село, Зоринський район, Алтайський край

Див. також 
 Смирнове